Stonehaven Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Stonehaven Bay (vik i Australien), Queensland,

Storbritannien 

 Stonehaven Bay (vik i Storbritannien), Skottland, Aberdeenshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar